Ян Штястный (), ():

 Штястный, Ян (1764 или 1774 — после 1826) — чешский виолончелист.
 Штястный, Ян (род. 1965) — чешский актёр и кинооператор.
 Штястны, Ян Павол (род. 1982) — американский хоккеист, нападающий.